Адигам Галеевич Алибаев () — связист войскового управления 4-й батареи 2-го дивизиона 616-го миномётного полка (9-го механизированного корпуса, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) старшина. Полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Адигам Галеевич Алибаев родился 20 мая 1925 г. в с. Юмашево (ныне — Баймакского района Башкирии).

Башкир. Член КПСС с 1948 г. Перед войной учился, но не закончил Темясовское педагогическое училище.
  
В Красную Армию призван в январе 1943 г. Баймакским райвоенкоматом. На фронте Великой Отечественной войны с сентября 1943 года.

В апреле 1946 года старшина Алибаев демобилизован. Окончил Темясовское педагогическое училище, а в июне 1951 — заочно Магнитогорский педагогический институт.

Жил в с. Муллакаево Баймакского р-на. Работал учителем, директором сельской школы.

Умер 12 августа 1951 года. Похоронен в деревне Муллакаево .

Подвиг 
Связист войскового управления 4-й батареи 2-го дивизиона 616-го отдельного миномётного полка (3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) рядовой А. Г. Алибаев 31 июля 1944 г. в бою в районе населённого пункта Рацлавувка (Польша) при сильном артиллерийском и пулемётном обстреле противником подполз к тяжело раненому бойцу Зайцеву, находившемуся близ гитлеровских позиций. Несмотря на то, что А. Г. Алибаев сам получил ранение, он вынес раненого товарища с поля боя.

За мужество, проявленное при спасении товарища, А. Г. Алибаев 27 августа 1944 г. награждён орденом Славы III степени.
 
18 февраля 1945 г. в районе д. Гольберг (Германия) А. Г. Алибаев под сильным артиллерийско-миномётным огнём противника 11 раз исправлял повреждения на линии связи, чем способствовал точному и бесперебойному ведению огня нашей артиллерии. Исправляя порыв на линии связи во время контратаки гитлеровцев, он заметил раненого офицера. Под огнём противника он вынес раненого из зоны обстрела и доставил на медпункт.

За храбрость в бою и спасение офицера А. Г. Алибаев 14 апреля 1945 г. награждён орденом Славы II степени.

«26.04.45 г. в уличных боях за город Берлин в районе Осдорф при поддержке 91 тбр подал связь на ПНП. Несмотря на сильный артиллерийский и ружейный обстрел противника, держал бесперебойную связь и под сильным артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнём устранил 16 порывов на линии связи.

При устранении одного из порывов на тов. Алибаева напали 10 автоматчиков противника и 3 фаустпатронщика. Не растерявшись, огнём автомата он уничтожил 8 автоматчиков и 3 фаустпатронщиков и 2 захватил в плен».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармеец Алибаев Адигам Галеевич награждён орденом Славы 1-й степени (№ 266), став полным кавалером ордена Славы.

Награды 
 Орден Славы первой степени (27.06.1945)
 Орден Славы второй степени (24.04.1945)
 Орден Славы третьей степени (27.08.1944)
 Медаль «За отвагу» (28.01.1944)

Память 

Имя А. Г. Алибаева носят улицы в г. Баймаке и в д. Юмашево.

Примечания

Ссылки 
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11440696@morfHeroes

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2005. — Т. 1: А-Б. — 624 с. — ISBN 5-88185-053-X

Связисты Великой Отечественной войны
Выпускники Магнитогорского государственного университета
Члены КПСС
Директора школ СССР